Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2012 года. Состоит из 3-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Shaw Park Tennis Facility, Тобаго , Тринидад и Тобаго, хард

 18 — 23 июня 2012

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Америка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы